Il doppio del torneo di tennis Nümbrecht Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Sasa Hirszon e Aleksandar Kitinov 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Menno Oosting (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)

 Maks Mirny /  Andrej Ol'chovskij (Campioni)
 Sasa Hirszon /  Aleksandar Kitinov (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nümbrecht Challenger 1998